Stati Uniti d'America
 Pierson – città della Contea di Volusia, Florida
 Pierson – città della Contea di Woodbury, Iowa
 Pierson – villaggio della Contea di Montcalm, Michigan
 Pierson – township della Contea di Montcalm, Michigan
 Pierson – città della provincia della Manitoba, Canada